Frymburk ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Minderstadt Frymburk nad Vltavou im Okres Český Krumlov
Gemeinde Frymburk u Sušice im Okres Klatovy
Burg Frymburk bei Nový Hrádek im Okres Náchod